Śladami Pitagorasa – tytuł książki Szczepana Jeleńskiego
Śladami Pitagorasa – teleturniej